IfH ist die Abkürzung für
 Institut für Hochenergiephysik
 Institut für Hochenergiephysik (Protwino)
 Institut für Hochenergiephysik Zeuthen
 Institut für Hochschulkunde, Würzburg
 Institut für Handelsforschung in Köln
 Interessenverband zur Förderung des Handwerks in Deutschland

Siehe auch:
 IFH/Intherm, Fachmesse in Nürnberg

Abkürzung